Palia kan syfta på följande:

 Palia (djur), ett släkte parasitflugor
 Paliā Kalān, en ort i Indien